Gasde ist der Familienname von:

 Dieter Gasde (* 1952), deutscher Bluesmusiker
 Marcel Gasde (* 1969), deutscher Komödiant, Moderator und Theaterdirektor